Término proveniente del hebreo Bābel. Babel puede referirse a:
Babilonia;
la Torre de Babel;
Babel, la ciudad de Babilonia desde una perspectiva bíblica;
Babelfish, aplicación de Internet;
La biblioteca de Babel, cuento de Jorge Luis Borges;
Babel, película de Alejandro González Iñárritu;
Babel, revista literaria argentino-chilena;
 al álbum Babel, del grupo español Azul y Negro;
 al álbum Babel, el primero de la banda de rock colombiana The Mills;
 al álbum Babel, de la banda inglesa de folk rock Mumford & Sons;
Pez de Babel, una especie de pez de ficción que aparece en Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams;
Wikipedia:Babel, en esta página se explica cómo informar a los demás de las lenguas que habla cada usuario. Esta iniciativa facilita la comunicación dentro de una comunidad plurilingüe.

 Babel FM es una emisora de Uruguay perteneciente a radiodifusión pública de Uruguay